Hengdian kan syfta på:

 Hengdian World Studios – en filmstudio belägen i Hengdian

Geografi
 Hengdian, Jinhua – en köping Zhejiang-provinsen i östra Kina
 Hengdian (Hubei) 

WP:Projekt Kina